2.13.61, Inc. é um editora e gravadora fundada pelo músico Henry Rollins. O nome originou-se do dia de seu aniversário, pois ele nasceu em fevereiro, dia 13, de 1961 (consequentemente 2.13.61). A gravadora lançou alguns álbuns da Rollins Band, todos os álbuns de spoken word de Henry Rollins e diversos audiobooks.

A 2.13.61 se ramificou em lançar discos logo após Henry Rollins começar uma carreira solo, pouco tempos depois do fim do Black Flag. Inicialmente, a gravadora lançava apenas os álbuns de spoken word de Henry.

Os dois primeiros lançamentos da gravadora 2.13.61, foram os álbuns "Big Ugly Mouth" e "Sweatbox". A partir daí, a gravadora começou a fazer também o lançamento de diversos álbuns de Rock e Jazz.

Site oficial
Site oficial da gravadora.

Gravadoras dos Estados Unidos
Gravadoras independentes